Имперското министерство на икономиката (, RWM) е правителствен орган на Ваймарската република и Нацистка Германия. Съществува от 1919 до 1945 г.

След Втората световна война е заменено от Федералното министерство на икономиката и технологиите (1949).

Райхсинистри

Структура 
 Централно управление
 I главно управление (промишленост, суровини, предприятия)
 II главно управление (добивна преработка и стомана промишленост, енергетика)
 III главно управление (дисциплина, търговия)
 Служба по използване на вторични ресурси
 Служба по изследване на земите

Държавни секретари

Вижте също 
 Кабинет на Адолф Хитлер

Външни препратки 
  Die Geschichte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie („История на Имперското министерство на икономиката“)

Икономика
Стопанска история на Германия